Raudasch ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Raudaschl (* 1997), österreichische Skispringerin
 Florian Raudaschl (* 23. Mai 1978), österreichischer Segler
 Hubert Raudaschl (* 1942), österreichischer Segler
 Roswitha Raudaschl (* 1967), österreichische Skirennläuferin
 Walter Raudaschl (* 1954), österreichischer Segler
 Wolfgang Raudaschl (* 1987), österreichischer Schauspieler, siehe Wolfgang Rauh